Чемпионат Азии по борьбе 2022 года прошёл в городе Улан-Батор (Монголия) 19-24 апреля. Принятию этого решения способствовало успешное проведение в городе чемпионата Азии среди молодёжи 2019 года. Город подавал заявку на проведение континентального чемпионата 2021 года, но тогда этот запрос не был удовлетворён. Улан-Батор ранее принимал чемпионаты Азии по борьбе 1993 и 2001 годов.

Медалисты

Вольная борьба

Греко-римская борьба

Женская борьба

Таблица медалей

Командный рейтинг

Страны участницы 
250 спортсменов из 19 стран.

 (2)
 (30)
 (20)
 (30)
 (2)
 (30)
 (4)
 (21)
 (30)
 (3)
 (1)
 (1)
 (4)
 (25)
 (4)
 (2)
 (3)
 (8)
 (30)

Примечания

Ссылки 
 

Апрель 2022 года
Международные спортивные соревнования в Улан-Баторе
Международные соревнования по борьбе в Монголии
Чемпионаты Азии в 2022 году
2022 год в Монголии